Das Wort Gurtzeug hat verschiedene Bedeutungen:

Sitz eines Gleitschirm-Piloten, siehe Gurtzeug (Gleitschirm)
Aufhängung eines Hängegleiter-Piloten, siehe Gurtzeug (Hängegleiter)
Sicherheitsausrüstungsteil beim Klettern oder Bergsteigen, siehe Klettergurt
Ausrüstungsteil eines Feuerwehrangehörigen, siehe Gurtzeug (Feuerwehr)